Prophecy (film), een Amerikaanse horrorfilm uit 1979 onder regie van John Frankenheimer
Prophecy (Soulfly), een album van de Amerikaanse metalband Soulfly uit 2004
Prophecy (Solstice), een album van de Britse progressieve rockband Solstice uit 2013
Prophecy (Tüür),  een compositie van de Est Erkki-Sven Tüür